Thibodeau est un patronyme que partagent plusieurs personnalités. 

Thibodeau se décline également sous d'autres formes : , Thibodau et Thibodaux.

Personnes

Thibodeau 
Claude Thibodeau est un animateur de radio québécois de CJMF-FM.
François Thibodeau (1939-) est l'évêque catholique d'Edmundston.
Lysanne Thibodeau (1959-2018) était une artiste québécoise.
Michèle Thibodeau-DeGuire (1941-) est une ingénieure québécoise.
Jean-Christian Thibodeau est un humoriste canadien.
Serge Patrice Thibodeau est un écrivain canadien, récipiendaire du Prix du Gouverneur général.
Tom Thibodeau (1958-) est un entraîneur de basket-ball américain.

Thibodaux 
Henry S. Thibodaux, né Henri Thibodeaux, était un sénateur américain et gouverneur de la Louisiane.

Lieu 
Baie Thibodeau, une baie du réservoir Gouin, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Thibodeau, un village dans Pisiguit, en Nouvelle-Écosse, au Canada.
Thibodaux est une ville de Louisiane, autrefois nommée Thibodeaux.
Patronyme québécois
Homonymie de patronyme